Anna Maria Wittelsbach – księżniczka Palatynatu-Birkenfeld, księżna w Bawarii.
 Anna Maria Wittelsbach – księżniczka Palatynatu - Neuburg, księżna Saksonii-Weimar.
 Anna Maria Wittelsbach – księżna Szwecji, księżniczka palatynatu reńskiego.
Strony ujednoznaczniające